

Persone
Dan Malloy (1955) – politico statunitense
Dave Malloy (1976) – compositore, paroliere, attore, librettista e cantante statunitense
Marti Malloy (1986) – judoka statunitense
Mitch Malloy (1964) – cantante, compositore e produttore discografico statunitense
Norman Malloy (1905-1982) – hockeista su ghiaccio canadese
Tom Malloy (1897-1973) – direttore della fotografia, montatore e sceneggiatore statunitense

Altro
Malloy - Gabelliere Spaziale – fumetto di Simone Angelini e Marco Taddei
Terry Malloy – personaggio del film Fronte del porto di Elia Kazan (1954)